Мэтт Фрюэр (; род. 4 января 1958, Вашингтон, округ Колумбия, США) — американо-канадский актёр кино и телевидения.

Биография 
Всю жизнь прожил в Канаде. Учился в той же школе в Питерборо (Онтарио), что и его будущий коллега по сериалу «Пси-фактор» Беркли Хоуп, играл в футбол, был полузащитником. После школы Мэтт уехал в Великобританию, изучал там актёрское мастерство в престижной драматической школе Bristol Old Vic и играл на британской театральной сцене. Начал сниматься в кино в 1983 году. Снимался в таких телесериалах как «Разведка», «Эврика», «Похищенные», «Следствие ведёт Да Винчи», «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Геркулес», «Гаргульи» и других. Несмотря на то, что сниматься Мэтту приходится в основном в Калифорнии, он так и не переехал туда и продолжил жить в Квебеке.

С 1984 года женат на актрисе Аманде Хиллвуд. 8 июля 1996 года у них родилась дочь Скаут Лиллиан Фрюэр.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады
Киноактёры США